Publica beschreibt:
 Toyota Publica, ein Pkw-Modell von Toyota
 Pensionskasse des Bundes (PUBLICA), als Unternehmen eine selbstständige öffentlich-rechtliche Sammeleinrichtung in der Schweiz